Napfspitze ist die Bezeichnung verschiedener Gipfel in den Alpen:
 Napfspitze (Zillertaler Hauptkamm), auch Dreiecketer, 3144 m, im Hauptkamm der Zillertaler Alpen, Tirol/Südtirol
 ein Vorgipfel, 2925 m, der Realspitze im Tuxer Kamm der Zillertaler Alpen, Tirol
 Napfspitze (Pfunderer Berge), 2888 m, in den Pfunderer Bergen in den Zillertaler Alpen, Südtirol